Sportplatzsiedlung  heißen: 

 Sportplatzsiedlung (Gemeinde Schrattenberg), Ortslage von Schrattenberg, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Sportplatzsiedlung (Gemeinde Murau), Ortslage von Stolzalpe, Stadt Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Sportplatzsiedlung (Gemeinde Oberhaag), Ortslage von Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark